Gossauer – abitanti di Gossau (San Gallo)
Gossauer – abitanti di Gossau (Zurigo)